Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат США з тенісу 2000 проходили з 28 серпня по 10 вересня 2000 року на відкритих твердих кортах USTA Billie Jean King National Tennis Center у Нью-Йорку (США).

Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але знялись зі свого півфінального матчу проти пари Кара Блек і Олена Лиховцева.

Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Олена Лиховцева з рахунком 6–0, 1–6, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2000
2000 у жіночому тенісі
2000 в американському спорті